Fitzon ist der Name folgender Frauen:

 Anna-Lena Fritzon (* 1965), schwedische Skilangläuferin
 Heléne Fritzon (* 1960) schwedische Politikerin (S)